Präsidialrat bezeichnet
 in einem deutschen Gerichtszweig ein Gremium, das u. a. bei der Richterwahl mitwirkt, siehe Präsidialrat (Fachgerichtsbarkeit),
 beim deutschen Bundesverfassungsgericht ein Amtsträger, der u. a. bei der Eingangskontrolle von Verfassungsbeschwerden eingesetzt wird, siehe Präsidialrat (Bundesverfassungsgericht),
 in bestimmten Staaten ein Gremium als kollektives Staatsoberhaupt, siehe Präsidialrat (Staatsoberhaupt).